ОВЗ — аббревиатура, могущая означать:
 ОВЗ — ограниченные возможности здоровья
 ОВЗ  — оклад в соответствии с воинским званием
 ОВЗ — общая валютная зона
 ОВЗ — одесский винзавод № 1
 ОВЗ — объединение выставочных залов в Москве